Pertti Valkeapää, né le  à Tampere en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1992, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 89.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1969-1970 || Tappara || SM-sarja
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Tappara || SM-sarja
|| 18 || 1 || 2 || 3 || 8 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || 0 || 3 || 3 || 30 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || 1 || 2 || 3 || 28 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || 3 || 3 || 6 || 27 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 3 || 2 || 5 || 23 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1976-1977 || Tappara || SM-liiga
|| 29 || 5 || 4 || 9 || 6 || 6 || 1 || 0 || 1 || 9 
|-
| 1977-1978 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 1 || 3 || 4 || 10 || 8 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 1978-1979 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 4 || 7 || 11 || 20 || 10 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
| 1979-1980 || Tappara || SM-liiga
|| 34 || 2 || 6 || 8 || 35 || || || || ||  
|-
| 1980-1981 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 3 || 8 || 11 || 14 || 8 || 0 || 4 || 4 || 4 
|-
| 1981-1982 || Tappara || SM-liiga
|| 33 || 1 || 6 || 7 || 21 || 11 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 1982-1983 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || 6 || 7 || 13 || 33 || 8 || 0 || 1 || 1 || 6  
|-
| 1983-1984 || Tappara || SM-liiga
|| 35 || 3 || 3 || 6 || 14 || 9 || 0 || 4 || 4 || 8 
|-
| 1984-1985 || Tappara || SM-liiga
|| 34 || 1 || 2 || 3 || 26 || || || || || 
|-
| 1985-1986 || Tappara || SM-liiga
|| 29 || 0 || 3 || 3 || 8 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en février 1951
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Défenseur de hockey sur glace